Richtering ist der Familienname folgender Personen

 Christoph Schulte-Richtering (* 1968), deutscher Buch- und Fernsehautor
 Helmut Richtering (1922–1989), deutscher Archivar